RMM est un code ou un sigle qui peut signifier :

Code 
 Mali, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Mali a pour code alpha-3 MLI
 selon la liste des codes pays du CIO, le Mali a pour code MLI
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Mali a pour code alpha-3 MLI

Sigle 
 Revue de morbidité mortalité ou Revue de morbi-mortalité
 Rémunération Mensuelle Minimale, montant net en dessous duquel la rémunération d'un salarié en activité partielle ne peut descendre
 Ritmo Mundo Tropical ou Ralph Mercado Management, maison de disques de salsa
 Risk Management Measures, expression anglaise pour Mesures de maîtrise du risque
 Remote monitoring and management

Code